Gloria María Solari Recavarren (Lima, 13 de febrero de 1970) es una actriz y directora de teatro infantil peruana. Es directora de la "Asociación Cultural Escena Perú".

Biografía 
Hija del cantante italiano Piero Solari Sanguinetti, quien llegó a Perú tras ser prisionero durante 3 años en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, y de Gloria María Recavarren Parra del Riego. Estudió en el colegio Santa Úrsula, ubicado en el distrito limeño de San Isidro.

En 1990, presentó junto a Carlos Alcántara y Johanna San Miguel el programa infantil Yan Ken Po en América Televisión. Posteriormente, condujo por un breve tiempo en 1999, el programa El Mundo de Gloria María en TV Perú. Actuó también en la telenovela Éxtasis (2001).

En 2005 protagonizó La novicia rebelde como María von Trapp.

Fundó en el año 2008 la "Asociación Cultural Escena Perú", con la cual empezó a presentar espectáculos musicales para niños. En septiembre del mismo año produjo el musical Mundo d'Todos en el Teatro Segura.

Solari también fundó y empezó a dirigir el "Coro de Aldeas Infantiles SOS" donde participan niños provenientes de las distintas Aldeas de Lima SOS.

En 2009 empezó a presentar el espectáculo infantil Navidad HSBC en la Plaza San Martín, el cual protagonizó, dirigió y escribió el guion. El espectáculo también se presentó los siguientes años 2010 (protagonizado por Sergio Galliani) y 2011 (protagonizado por Yvonne Frayssinet).

Solari, retomó su faceta de actriz en la obra musical Amazonía... Corazón del planeta (2011), que reunió a 50 artistas en escena y que estuvo en cartelera por una corta temporada, en el Teatro Municipal de Lima, dirigida y escrita por ella.

En el año 2012 produjo, dirigió y actuó en la obra Saltimbanquis en la ciudad, presentada en el Teatro Mario Vargas Llosa. Seguidamente, a fines de año volvió a dirigir el espectáculo La Navidad Mágica HSBC, protagonizado por Luis Ángel Pinasco.

Genealogía

Véase también 

 Teatro en Perú

Referencias

Enlaces externos 
Sitio web oficial
Sitio web de "Asociación Cultural Escena Perú" 

Personas de Lima
Alumnado del Colegio Santa Úrsula
Directores de teatro de Perú
Actores de teatro de Perú
Actores de teatro musical de Perú
Productores de teatro de Perú
Presentadores de televisión de Perú
Empresarios de Perú